Радошовице могу бити:

 Радошовице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Радошовице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Радошовице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република